Fridrich Vilém Meklenbursko-Střelický (Fridrich Vilém Karel Jiří Arnošt Adolf Gustav; 17. října 1819, Neustrelitz – 30. května 1904, Neustrelitz) byl od roku 1860 meklenbursko-střelickým velkovévodou.

Život 
Fridrich Vilém se narodil ve městě Neustrelitz jako nejstarší syn velkovévody Jiřího Meklenbuersko-Střelického a jeho manželky Marie Hesensko-Kasselské. Mládí strávil v Neustrelitz a později odjel na studia historie a soudnictví na univerzitu v Bonnu, kde se spřátelil s Albertem Sasko-Kobursko-Gothajským. Po dokončení studií cestoval po Itálii a Švýcarsku. Stal se doktorem občanských práv na univerzitě v Oxfordu.

Fridrich Vilém se stal velkovévodou po smrti svého otce 6. září 1860. Během jeho vlády se Meklenbursko-Střelicko stalo členem prvního Severoněmeckého spolku a poté Německého císařství. Fridrich Vilém byl velkým vlastníkem půdy, více než polovina celého velkovévodství byla v jeho osobním majetku.

Velkovévoda zemřel 30. května 1904 ve věku 84 let v Neustrelitz a jeho nástupcem se stal jeho jediný syn jako Adolf Fridrich V.

Manželství a potomci 
Fridrich Vilém se 28. června 1843 jako čtyřiadvacetiletý v Buckinghamském paláci oženil se svou o tři roky mladší sestřenicí Augustou z Cambridge, členkou britské královské rodiny a vnučkou krále Jiřího III. Manželé spolu měli dva syny:

 1. Fridrich Vilém Meklenbursko-Střelický (*/† 13. 1. 1845)
 2. Adolf Fridrich V. Meklenbursko-Střelický (22. 7. 1848 Neustrelitz – 11. 6. 1914 Berlín), velkovévoda meklenbursko-střelický od roku 1904 až do své smrti
 ⚭ 1877 Alžběta Anhaltská (7. 9. 1857 Wörlitz – 20. 7. 1933 Neustrelitz)

Fridrich Vilém a jeho manželka oslavili diamantové výročí svatby přidělením 25 feniků z veřejné pokladny každému občanovi velkovévodství.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 17. října
Narození v roce 1819
Narození v Neustrelitz
Úmrtí 30. května
Úmrtí v roce 1904
Úmrtí v Neustrelitz
Protestantští panovníci
Meklenburští vévodové
Meklenbursko-střelická dynastie
Nositelé Domácího řádu Albrechta Medvěda
Nositelé Řádu Jindřicha Lva
Nositelé Řádu routové koruny
Nositelé Řádu Spasitele
Nositelé Řádu nizozemského lva
Nositelé velkokříže Řádu rumunské hvězdy
Čestní rytíři velkokříže Řádu lázně
Muži